Inés de Francia puede hacer referencia a:

Inés de Francia, emperatriz de Bizancio (1171 - ca. 1204)
Inés de Francia, duquesa de Borgoña (1260 - 1327)
Inés de Francia, hija de Juan II el Bueno (1345-1349)